Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2016/2017 годов. Соревнование прошли с 23 по 29 января 2017 года в чешской Остраве в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
Чемпионат проходил с 23 по 29 января 2017 года в Остраве (Чехия) на стадионе ЧЕЗ Арене. В этом чешском городе европейский чемпионат по фигурному катанию состоялся впервые. Однако сама Чехия принимала европейский чемпионат в шестой раз.

Участники 
В чемпионате соревновались фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2016 года.

По итогам чемпионата Европы 2016 года каждая страна имела право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника представляют следующие национальные федерации:

Несостоявшиеся участники 
Первоначальные заявки поступили в середине декабря 2016 года. В состав британской сборной первоначально была включена танцевальная пара Пенни Кумс и Николас Бакленд, однако затем они были переведены в разряд запасных. В начале января поступило сообщение из Германии, что действующие чемпионы страны в спортивных парах Мари Фартманн и Рубен Бломмаэрт (заявленные на европейский чемпионат) приняли решение по личным мотивам больше не выступать вместе. В середине января отказались от участия: единственный представитель Люксембурга Флер Максвелл, спортивная пара с Украины Рената Оганесян и Марк Бардей и чешская танцевальная пара Кортни Мансур с Михалом Чешкой. Последних заменили вице-чемпионы Чехии Николь Кузьмичёва и Александр Синицын. За полнедели до старта снялась представительница Нидерландов Ники Ворис.

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь следующей минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Официальный сайт ISU

2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Европа
Январь 2017 года
Спорт в Чехии в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Остраве
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Чехии